Cristo e l'adultera – dipinto di Bruegel
Cristo e l'adultera – dipinto di Luca Giordano
Cristo e l'adultera – dipinto di Mattia Preti
Cristo e l'adultera – dipinto di Tiziano
Cristo e l'adultera – dipinto di Alessandro Turchi
Cristo e l'adultera – dipinto di Rembrandt